(par ordre alphabétique)

 Agnès Beaudoin (1964-), photographe professionnel dans les Hautes-Alpes (France)
 Alexandre Beaudoin (1978- ), chercheur en criminalistique (empreintes digitales) de la Sûreté du Québec
 Charles Beaudoin (1845-1916), constructeur d'instruments scientifiques, notamment pour l'ESPCI.
 Charlotte Beaudoin Pelletier (1991-), cinéaste québécoise de courts métrages de fiction et d'animation.
 Flavien Beaudoin, créateur de mobilier sur-mesure
 France Beaudoin (1969-), journaliste, animatrice et productrice de télévision québécoise
 François Beaudoin (1904-1945), ancien député et résistant français
 Gérald Beaudoin (1929-2008), professeur de droit et ancien sénateur canadien
 Gilles Beaudoin (1919-2007), ancien maire de Trois-Rivières
 Jacques Beaudoin (1935-2008), ancien directeur général de la Sûreté du Québec
 Laurence Beaulieu-Beaudoin (1919-1996), écrivaine québécoise
 Laurent Beaudoin, personnalité québécoise du monde des affaires
 Louise Beaudoin (1945- ), femme politique québécoise
 Michelle Beaudoin (1975- ), actrice canadienne
 Nicole Beaudoin (1939- ), femme d'affaires et comptable québécoise
 Réjean Beaudoin (1945-), poète, critique littéraire, essayiste, éditeur et professeur québécois
Robert Beaudoin (1891-1960), réalisateur, directeur de production et technicien du son français
 Sylvie-Catherine Beaudoin, actrice canadienne

Voir aussi 
 Beaudoin, canton canadien du Québec